Garofalo kan syfta på:

 Garofalo (1481–1559), italiensk målare.
 Janeane Garofalo (1964–), en amerikansk skådespelare, ståuppkomiker och politisk aktivist
 Raffaele Garofalo (1852–1934, italiensk kriminalist.